Губо́нин — русская фамилия. Известные носители:

 Губонин, Михаил Ефимович (1907—1971) — русский художник, историк церкви, архивист.
 Губонин, Николай Романович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 8 июля 1915.